Соляников — русская фамилия. Известные носители:

 Соляников, Александр Александрович (род. 1982) — российский боксёр.
 Соляников, Анатолий Данилович (1919—2010) — военный лётчик, Герой Советского Союза.